Tenze (z lat. ) je napětí nebo tlak ovlivněný působením vnějších nebo vnitřních vlivů (biologických, emocionálních, fyzikálních, společenských,…).

Různé významy 
 fáze artikulace hlásky
 krevní tlak – hypertenze, hypotenze
 Mechanické napětí
 tenze par (parciální tlak)
 premenstruační tenze
 společenské napětí
 vnitřní tenze pletiv a tkání (turgor)